Utrechtse Heuvelrug, littéralement en néerlandais la crête des collines d'Utrecht, est un toponyme néerlandais. Il désigne :
 l'Utrechtse Heuvelrug, un massif de collines de sable situé dans les provinces d'Utrecht et de Hollande-Septentrionale ;
 Parc national Utrechtse Heuvelrug, un parc national situé dans la partie méridionale des collines d'Utrecht.
 Utrechtse Heuvelrug, une commune néerlandaise située dans la province d'Utrecht.